Pawling es el nombre de dos localidades en el estado de Nueva York:

 Pawling, ciudad en el condado de Dutchess;
 Pawling, villa dentro del pueblo de Pawling.